Nena die Band — сборник немецкой поп-группы Nena, выпущенный в 1991 году.

Трек-лист 

Треки 12 и 15 записаны вживую в Оффенбахе 2 апреля 1984 года. Треки 13 и 14 записаны вживую в Гамбурге 26 марта 1984 года.

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте Nena